Tenea ist der Name von
 Tenea (Korinth), Gemeindebezirk der Gemeinde Korinth, Peloponnes
 Tenea (antike Stadt), Ruinen einer antiken Stadt südlich des Dorfs Chiliomodi in der Gemeinde Tenea